Корбар'є́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 560 км на південь від Парижа, 39 км на північ від Тулузи, 9 км на південь від Монтобана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 647 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1633,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Корбар'є на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Корбар'є на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн і Гаронна